Пара Катарина Среботник / Ай Сугияма — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионки — дуэт Янь Цзы / Чжэн Цзе — не защищали свой титул.

Посев 
Четыре первые сеянные пары начинают турнир со второго круга.

  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Полуфинал)
 ''' Катарина Среботник /  Ай Сугияма (Титул)
  Квета Пешке /  Ренне Стаббс (Четвертьфинал)
  Чжань Юнжань /  Чжуан Цзяжун ''(Четвертьфинал)

<ol start="5">
 Динара Сафина /  Агнеш Савай ''(Четвертьфинал)
 Елена Лиховцева /  Лиза Реймонд ''(Четвертьфинал)
 Анабель Медина Гарригес /  Вирхиния Руано Паскуаль ''(Второй раунд)
 Виктория Азаренко /  Елена Веснина ''(Полуфинал)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Family Circle Cup 2008